Sorba può riferirsi a:
 Sorba – torrente del Piemonte
 Lingua sorba – lingua parlata dai Sorbi
  Val Sorba
 Giovanni Sorba